John Ratcliffe ist der Name folgender Personen:

* John Ratcliffe (Politiker, 1582) (1582–1627), englischer Soldat und Politiker
 John Ratcliffe (Politiker, um 1611) (um 1611–1673), englischer Jurist und Politiker
 John Ratcliffe (Politiker, 1965) (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 John Ashworth Ratcliffe (1902–1987), britischer Physiker und Radioastronom